Široký má více významů: 

příjmení
 František Široký (1912–1976) – československý voják a příslušník výsadku Calcium
 Miroslav Široký (1885–1972) – český fotbalista, útočník
 Roman Široký (* 1974) – český fotbalový záložník a obránce
 Viliam Široký (1902–1971) – slovenský a československý politik

součást místopisného názvu
 Široký Brod - část obce Mikulovice v okrese Jeseník
 Široký Důl - obec v okrese Svitavy
 Široký kámen (430 m) - hora a přírodní památka na území Ralské pahorkatiny
 Široký rybník - více rybníků
 Široký vrch - více vrcholů
 Široký potok - více potoků

jiný význam
 Široký - postava z pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 Široký sval zádový

Související články 
 Široké
 Seznam článků s názvem začínajícím na: „Široký“, „Široká“, „Široké“

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno